Revere kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Revere, Lombardiet, ort och tidigare kommun, Lombardiet, Provincia di Mantova,

USA 

 Revere, Massachusetts, ort, Suffolk County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar